Alonso Martínez (metrostation) - metrostation in Madrid
 Manuel Alonso Martínez - Spaans jurist en politicus, naamgever van bovenstaand station
 Alonso Martínez (voetballer) - Costa Ricaans voetballer